Борисогле́бск:

Населённые пункты 
 Борисоглебск — город в России, административный центр Борисоглебского городского округа Воронежской области.
 Борисоглебск — город (1777—1822) Ярославской губернии, ныне правобережная часть города Тутаева.
 Борисоглебск — название города Даугавпилс в 1656—1667 годах.

Прочее 
 «Борисоглебск» — пункт перехода государственной границы России, в сторону Норвежского королевства.
 «Борисоглебск» — военный аэродром, расположенный в Воронежской области.
 «Борисоглебск» — подводная лодка К-496 проекта 667БДР.
 «Борисоглебск» — автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления (РЭП).

См. также 
 «Борисоглебск-2» 
 Борисоглебский
 Борисоглебское